David Moore (musicus), Amerikaans musicus
 David Moore (militair), Amerikaans militair
 David Moore (schutter), Australisch schutter
 David Moore (bokser), Amerikaans bokser